Le sigle TSR désigne :

Télévision 
 Télévision suisse romande, l'ancien nom de la télévision publique suisse ;

Musique 
 Hugo TSR, artiste français de rap;
 TSR Crew, groupe de rap français ;

Politique 
 Territoire Socialement Responsable, un concept inspiré de la RSE (responsabilité sociale de l'entreprise) appliqué aux territoires ;

Économie 
 Titre subordonné remboursable, une sorte d'obligation ;

Entreprises 
 TSR (entreprise), une ancienne société américaine éditrice de jeux de rôle ;

Informatique 
 Terminate and Stay Resident, en informatique (signifie « se terminer et rester résident en mémoire »).

Notes et références